Mesocyclops spinifer – gatunek widłonogów z rodziny Cyclopidae. Nazwa naukowa tego gatunku skorupiaków została opublikowana w 1902 roku na podstawie prac rumuńskiego zoologa Eugena von Dadaya.

Przypisy 

Mesocyclops
Gatunki i podgatunki zwierząt nazwane w 1902 roku